Дретно — деревня в Старопольском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 
Деревня Дретно, состоящая из 46 крестьянских дворов, упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

ДРЕТНО — деревня принадлежит её величеству, число жителей по ревизии: 143 м. п., 167 ж. п. (1838 год)

Деревня Дретно из 46 дворов отмечена на карте профессора С. С. Куторги 1852 года.

ДРЕТНЯ — деревня Гдовского её величества имения, по просёлочной дороге, число дворов — 51, число душ — 148 м. п. (1856 год)

ДРЕТНО — деревня удельная при озере безымянном, число дворов — 51, число жителей: 169 м. п., 164 ж. п.; Часовня православная. (1862 год) 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Осьминской волости 2-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года деревня образовывала Дретненское сельское общество.

С марта 1917 года деревня находилась в составе Осьминской волости Гдовского уезда.

С 1920 года, в составе Дретновского сельсовета Осьминской волости Кингисеппского уезда.

С августа 1927 года, в составе Осьминского района.

С ноября 1928 года, в составе Тарасовогорского сельсовета. В 1928 году население деревни составляло 311 человек.

По данным 1933 года деревня Дретно входила в состав Тарасовогорского сельсовета Осьминского района.

С 1 августа 1941 года по 31 января 1944 года — германская оккупация.

С 1961 года, в составе Поречского сельсовета Сланцевского района.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Дретно входила в состав Поречского сельсовета Кингисеппского района. С ноября 1965 года, вновь в составе Сланцевского района. В 1965 году население деревни составляло 52 человека.

По данным 1973 года деревня Дретно входила в состав Поречского сельсовета.

По данным 1990 года деревня Дретно входила в состав Овсищенского сельсовета.

В 1997 году в деревне Дретно Овсищенской волости проживали 7 человек, в 2002 году — 23 человека (все русские).

В 2007 году в деревне Дретно Старопольского СП проживали 3 человека, в 2010 году — 14 человек.

География 
Деревня расположена в восточной части района на автодороге  (Пенино — Дретно — Коленец).

Расстояние до административного центра поселения — 20 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Молосковицы — 80 км.

Деревня находится на правом берегу реки Мокруша, близ южного берега озера Пенино.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района